Il singolare del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Misa Eguchi che ha battuto in finale Rika Fujiwara 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Qiang Wang (semifinali)
 Natsumi Hamamura (semifinali)
 Rika Fujiwara (finale)
 Ol'ga Alekseevna Pučkova (quarti di finale)

 Sophie Letcher (primo turno)
 Shūko Aoyama (primo turno)
 Shiho Akita (primo turno)
 Akiko Yonemura (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2011